Shaim puede referirse a:
 Shaim, una localidad de Rusia.
 Shaim, una localidad de Irán.
 Shaim, un asteroide.